Kloster Maria Trost heißen:
 Kloster Maria Trost (Koblenz), ehemaliges Gute-Hirtinnen-Kloster in Koblenz-Kesselheim, Rheinland-Pfalz
 Kloster Mariatrost in Graz, ehemaliges Paulinerkloster und Franziskanerkloster, heute Basilika Mariatrost
 Kloster Maria Trost (Zwiesel)

Siehe auch: 
 Maria Trost – ein Überblick